Кубок Азии по футболу среди женщин 2001 года — тринадцатый футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 4 по 16 декабря 2001 года на Тайване. Победителем турнира в 1-ый раз стала сборная КНДР, обыгравшая в финале со счетом 2-0 Японию.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Группа С

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Кубки Азии по футболу среди женщин
2001 год на Тайване